W sezonie 2016/17 Dinamo Moskwa występowało w Pierwszej Dywizji (2. poziom ligowy) i Pucharze Rosji.

Skład

Mecze

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Liczba zwycięstw, 3. Mecze bezpośrednie.

  otrzymała licencję na przyszły sezon i pozostała w FNL, ponieważ  zrezygnowała z awansu.

Uwagi 

Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Rosji
2017 w Rosji